Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1924 – zawody olimpijskie w kombinacji norweskiej, rozegrane w ramach I Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Konkurs biegów odbył się 2 lutego 1924 r. na stadionie olimpijskim w Chamonix, konkurs skoków rozegrano 4 lutego na skoczni Tremplin aux Bossons. Zawodnicy najpierw musieli pokonać dystans 18 km w biegu narciarskim, a następnie oddali po dwa skoki na skoczni. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Pierwszym w historii mistrzem olimpijskim został Norweg Thorleif Haug. Pozostałe medale także wywalczyli Norwegowie: srebrny – Thoralf Strømstad, a brązowy Johan Grøttumsbråten.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1924
1924